Појам Дражен Врх може се односити на:
 Дражен Врх (Шентиљ), насељено место у општини Шентиљ, Република Словенија
 Дражен Врх (Света Ана), насељено место у општини Света Ана, Република Словенија